Тлунгъягун (приток Котлунгъягуна)
 Тлунгъягун (приток Ингуягуна)